Personer som bär eller bar namnet Mark Ryan:

 Mark Ryan (skådespelare) (född 1956), brittisk skådespelare och stuntman.
 Mark Ryan (musiker), pseudonym för H.A. Der-Hovagimjan.
 Mark Ryan (australisk politiker) (född 1982), australisk politiker.